Rogiers ist der Familienname folgender Personen:

 Emiel Rogiers (1923–1998), belgischer Radrennfahrer
Rudy Rogiers (1961), belgischer Radrennfahrer
 Xavier Rogiers (1956–2019), belgischer Chirurg